Nakasuji (中筋 / 仲筋), peut faire référence à :

Patronyme 
 , photographe japonais ;
 , footballeur japonais.

Toponyme 
 Le  (中筋川ダム), dans la préfecture de Kōchi ;
 La  (中筋駅), dans la préfecture de Hiroshima ;
 La  (中筋駅), en opération de 1929 à 1970, dans la préfecture de Hyōgo ;
 Le Higashinakasuji-dōri (東中筋通), voie de Kyoto ;
  (中筋村), ancien village de la préfecture d'Ehime, fusionné au bourg de  en 1955 ;
  (中筋村), ancien village de la préfecture de Hyōgo, fusionné en 1950 pour former la ville de Toyooka ;
  (中筋), quartier de la ville de Takarazuka, préfecture de Hyōgo ;
  (中筋村), ancien village de la préfecture de Kōchi, fusionné en 1954 pour créer la ville de  ;
  (中筋村), ancien village du , préfecture de Kyoto, fusionné pour créer la ville d'Ayabe en 1950 ;
  (中筋村), ancien village du , préfecture de Kyoto, fusionné au bourg de Maizuru en 1936 ;
  (中条村), ancien village de la préfecture de Shimane, fusionné au bourg de  en 1954 ;
 Le Nakasuji-dōri (中筋通), voie de Kyoto ;
 Le  (西中筋通), voie de Kyoto. 

Homonymie de patronyme japonais